Села:
 Зеленянка — Вінницька область, Крижопільський район
 Зеленянка — Вінницька область, Вінницький район